Ардаль:

 Ардаль — небольшой город на юго-западе Ирана, в провинции Чехармехаль и Бахтиария.
 Ардаль — одна из 6 областей (шахрестанов) иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария.